Vuorijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vuorijärvi (sjö, lat 62,20, long 24,30), 
 Vuorijärvi (sjö i Birkaland), 
 Vuorijärvi (sjö i Södra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar